Subhumans – brytyjski zespół punkrockowy
 Subhumans – kanadyjski zespół punkrockowy